Ел Монал има више значења:

 Ел Монал (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Монал (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику